Заяц Николай Филиппович () — советский военачальник, Флагман 2-го ранга (28.3.1939), контр-адмирал (4.6.1940);

Биография 
Заяц Николай Филиппович родился 12 (24) ноября 1885 в селе Лапичи, ныне Осиповичского района Могилёвской области, Белоруссия. Белорус.

Служба в Императорском российском флоте 
Окончил школу артиллерийских кондукторов при Учебном отряде Балтийского флота (1908—1909), курсы артиллерийских старшин (1915).

В службе с 1908 года. Матрос, арт. старшина, кондуктор крейсера «Богатырь» Балтийского флота. Участник Первой мировой войны.

Служба в ВМС СССР 
После Октябрьской революции продолжил службу в РККФ на крейсерах. Вахтенный начальник (11.1917-6.1920). Участвовал в Ледовом походе Балтийского флота в 1918 году. В годы Гражданской войны участник обороны Петрограда при наступлении войск генерала Н. Н. Юденича (1919). Командир батареи форта «Краснофлотский» (6.1920-4.1921), батареи Шлиссельбургской крепости (4-5.1921), старший артиллерист (5.1921-4.1922), старший помощник командира (4.1922-11.1923) КЛ «Храбрый» (с 12.1922 — «Красное Знамя»).

Окончил штурманский класс Специальных курсов комсостава ВМС РККА (11.1923-2.1925); служил штурманом той же ПЛ (2.1925-4.1926), старшим помощником командира эсминца «Сталин» (4-6.1926), флагштурманом дивизиона эсминцев (6-9.1926), старшим помощником (9.1926-12.1927) и командиромом (12.1927-2.1931) эсминца «Ленин», командовал дивизионом эсминцев (2.1931-6.1932) МСБМ.

Окончил тактические курсы при Военно-морской академии им. К. Е. Ворошилова (1932). Командир крейсера «Красный Кавказ» (6.1932-8.1937), бригады крейсеров (8.1937-4.1939), начальник управления тыла Черноморского флота с апреля 1939. В Великую Отечественную войну вступил в прежней должности.

Согласно информации «Новой газеты», 29 июня 1942 года дал приказ о подрыве медсанбатов № 47 и № 427 Приморской армии в Инкерманских штольнях «Шампанвинстроя», в результате чего погибло более 3000 раненых бойцов Красной Армии и мирных жителей.

В ночь на 1 июля 1942 года вместе с командным составом Приморской армии и Черноморского флота эвакуировался из Севастополя. В окружении осталось более 80 тысяч солдат и офицеров Приморской армии, моряков Черноморского флота. В распоряжении НК ВМФ (6-8.1942). Председатель постоянной приёмной комиссии при НК ВМФ с августа 1942.

Из представления к ордену Нахимова I степени на Зайца Николая Филипповича: «До июня 1942 занимал должность начальника тыла Черноморского флота, в самую трудную пору для Черноморского флота, когда флот постепенно отходил на восток, что вызывало исключительные трудности при обеспечении военно-морских баз и флота в целом всеми видами вооружения, боеснабжения и снабжения вообще. Несмотря на исключительные трудности Черноморский флот неизменно выходил из положения в вопросах обеспечения всем необходимым. С 1942 т. Заяц с успехом руководит комиссией по приему вновь строящихся судов, тем самым способствуя увеличению и росту боевого состава действующих судов и флотилий».

После окончания войны оставался в той же должности. Председатель постоянной комиссии Госприемки кораблей при главкоме ВМС с декабря 1947.Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

У родной сестры Николая Филипповича Надежды Филипповны Заяц (Бразговской) было 11 детей, один из внучатых племянников Зайца, сын Веры Ивановны, — директор Беловежской Пущи, в дальнейшем министр лесного хозяйства  Беларуси Владимир Павлович Романовский (1931—2003). А в третьем поколении внуки племянниц адмирала Анны Ивановны и Алены Ивановны Бразговских выбрали военную стезю: полковник К.А. Колегов, полковники Н.Н. и И.Н. Ушаковы, научный редактор Центрального музея Вооруженных Сил РФ Т.А. Паньковская.

Награды 
 Георгиевская медаль 4-й степени № 174915 (1915) «За ответственную и отличную работу при выполнении особо важной и опасной операции, требовавшей отличного умения и мужества; 
 Георгиевский крест 4-й степени № 991 (1915) «Высочайше пожалован при посещении 7-го сего июля ГОСУДАРЕМ ИМПЕРАТОРОМ крейсера „Богатырь“»
 два ордена Ленина (29.12.1941, 1945);
 три ордена Красного Знамени (1944, 1944, 1947), ;
 Орден Нахимова I степени (1945);
 Медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (22.02.1938);
 Медаль «За оборону Одессы»;
 Медаль «За оборону Севастополя»;
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 Медаль «За победу над Японией»
 и другие медали.

Память 
В 2015 году в д. Лапичи была открыта мемориальная доска в память Н. Ф. Зайца.

Примечания

Ссылки 
 Список флагманов флота 1-го ранга, флагманов флота 2-го ранга, флагманов 1-го ранга, флагманов 2-го ранга Морских сил РККА СССР (1935—1940)
 Список адмиралов, вице-адмиралов, контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945)
 Новая газета. Взорваны и забыты.

Литература 
 Правда. 9.3.1940
 Некролог: Красный флот. 3.1.1950.
 Архивы: ЦВМА, личное дело № 27028; ф. 3, on. 1, д. 823, л. 167; д. 1142, л. 103; оп. 29, д. 103, л. 134; ф. 14, оп. 57, д. 14, л. 37; ф. 27, оп. 01747, д. 18, л. 377. РГА ВМФ, ф. р-402, оп. 2, д. 209, л. 170.
 РГАВМФ. Ф. 417. Оп. 5. Д. 3568. Лл. 16-17.
 Ананьин И. А. Корабли нашей юности. Л., 1968. С. 45, 65, 107
 Рудный В. Готовность № 1. М., 1982. С. 28
 Сорокин А. И. и др. Корабли проходят испытания. Л., 1982. С. 96
 Зубов Б. Н. Записки корабельного инженера. М., 1998. С. 66
 Дугас И. Три точки… Инкерманская трагедия // Вече. Мюнхен. 1992. № 46 С. 162—181. — https://rusidea.org/32049

Моряки Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Выпускники Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Моряки Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Участники советско-японской войны (СССР)